En el año 2011 se celebran las siguientes elecciones generales por país:

  Elecciones generales de Argentina de 2011 (23 de octubre)
  Elecciones generales de España de 2011 (20 de noviembre)
  Elecciones generales de Gibraltar de 2011 (8 de diciembre)
  Elecciones generales de Guatemala de 2011 (11 de septiembre)
  Elecciones generales de Perú de 2011 (dos vueltas: 10 de abril y 5 de junio)
  Elecciones generales de la República Centroafricana de 2011 (23 de enero)
  Elecciones generales de Tailandia de 2011 (3 de julio)
  Elecciones generales de Turquía de 2011 (12 de junio)